Zkratka (značka) SDK může znamenat: 

 Software development kit – soubor nástrojů pro vývoj software (Systémový vývojový nástroj).
 Sádrokarton – sádrokartonové desky
 Slovenská demokratická koalícia – (česky Slovenská demokratická koalice) byla politická strana, která působila v letech 1998-2002 na Slovensku.
 Letiště Sandakan – (Lapangan Terbang Sandakan) Malajsijské letiště ve městě Sandakan, které leží ve státě Sabah. (Kódy – IATA: SDK, ICAO: WBKS)